

Település 
 Amerikai Egyesült Államok
 Compton (Arkansas)
 Compton (Illinois)
 Compton (Kalifornia)
 Compton (Maryland)
 Compton (Oklahoma)
 Compton (Pennsylvania)
 Compton (Tennessee)
 Compton (Virginia)
 Compton Park (Ohio)
 Compton Woods (Ohio)

 Kanada
 Compton (Québec)

 Nagy-Britannia
 Compton (Berkshire)
 Compton (Plymouth)
 Compton (Surrey)
 Compton (Wiltshire)
 Compton (Wolverhampton)

Zene 
 Compton (album), Dr. Dre 2015-ben megjelent albuma

Tudomány 
 Compton (kráter), egy holdkráter neve
 Compton űrtávcső, amerikai űrtávcső 
 Compton-szórás, fizikai jelenség

Tudományos egyértelműsítő lapok